Prague Open 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2020 z cyklu Prague Open rozgrywany w dniach 29 sierpnia–6 września 2020 roku w Pradze na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 3 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2020
2020 w Czechach
2020 w tenisie ziemnym